Jméno a příjmení Václav Sedláček má více nositelů:

 Václav Sedláček (1917–1939) – s Janem Opletalem oběť střelby při protinacistických demonstracích 28. října 1939
 Václav Sedláček (malíř) (1925-1981) –  malíř české krajiny 
 Václav Sedláček (fotbalista) (* 1952) – český fotbalista, záložník
 Václav Sedláček (politik) (1878–1???) – československý politik
 Václav Sedláček (poslanec Českého zemského sněmu) (1839–1894) – rakouský a český právník a politik